Muzyka
 Soul Kitchen − utwór zespołu The Doors pochodzący z albumu The Doors z 1967 roku.

 Literatura
  − powieść z 2006 roku autorstwa 

 Kinematografia
 Soul Kitchen − niemiecki film komediowy z 2009 roku w reżyserii Fatiha Akına